Die Premier Trophy 2011/12 war die 72. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Colts Cricket Club, der somit seine 6. Premier Trophy gewann.

Format 
Die 20 Mannschaften sind in zwei Divisionen mit je zehn Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Der Erstplatzierte der Gruppe A ist der Gewinner des Turniers.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2011/12
2011 12